Пухля́к

 вид синиц, известный также под названием буроголовая гаичка;
 одно из названий волчеягодника обыкновенного;
 рыхлый, пушистый снег в толстом слое